Das Challenger Banque Nationale 2011 war die 18. Ausgabe des Tennisturniers in Granby, Kanada. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde vom 11. bis 27. Juli 2011 im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Für den Einzelwettbewerb gab es eine Qualifikationsrunde mit 16 Spielern, durch die sich vier Spieler für das Hauptfeld qualifizieren konnten. Das Preisgeld der Veranstaltung betrug wie im Jahr zuvor insgesamt 50.000 US-Dollar.

Sieger des Einzelwettbewerbs wie auch im Doppelwettbewerb wurde der Franzose Édouard Roger-Vasselin. Im Einzel besiegte er an Position sechs gesetzt im Finale den an Position zwei gesetzten Deutschen Matthias Bachinger in drei Sätzen. Auch im Doppel musste er im Finale gegen Bachinger antreten. An Position drei gesetzt gewann er zusammen mit dem Slowaken Karol Beck gegen die an Position zwei gesetzte deutsche Paarung aus Bachinger und Frank Moser. Es war Roger-Vasselins dritter Einzel- und zwölfter Doppeltitel auf Challenger-Ebene seiner Karriere und jeweils der erste der Saison. Für Beck war es bereits der 20. Challengertitel im Doppel seiner Karriere und ebenfalls der erste der Saison. Es war der erste gemeinsame Titel der beiden.

Der Vorjahressieger im Einzel, Tobias Kamke, wie auch die im Vorjahr siegreiche Doppelpaarung aus Frederik Nielsen und Joseph Sirianni traten in diesem Jahr nicht zur Titelverteidigung an.

Im Vorfeld des Turniers gab es eine verletzungsbedingte Absage. Peter Polansky musste auf seine Teilnahme aufgrund einer Leistenverletzung verzichten. Für ihn rückte der US-Amerikaner Peter Aarts als Lucky Loser ins Hauptfeld.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 39 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 34 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 39 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Granby (Québec)